Виктор Чучков е български актьор, режисьор и сценарист.

Биография 
Роден е в Русе на 20 февруари 1971 г. Баща му е известният композитор и пианист Виктор Чучков, а майка му е пианистката Елена Чучкова. Брат му Борислав Чучков е продуцент и актьор. Известен е с ролята си на Леонид във филма „Йо-хо-хо“. Завършва режисура през 1995 г. След успеха на дебютния си филм „Тилт“ работи по втория си игрален филм, „18% сиво“, който излиза на екран през януари 2020 г.

Филмография 
 Като актьор
 Бащи и синове (1990) – (5 серии) – Светозар, синът на Куманови
 Време за път (1987) – (5 серии) – Светозар, синът на Куманови
Двойната примка (1987) – сериал
 Йо-хо-хо (1981) Леонид

 Като сценарист
 A.T.M. (2006)

 Като режисьор
 18% сиво (2019)
 ТИЛТ (2011)
 A.T.M. (2006)
 Натрапчивост (1992)

Източници

Външни препратки 
 Режисьорът Виктор Чучков за историята на ТИЛТ, Dariknews.bg, 28 януари 2011
 История за израстването. Разговор с Виктор Чучков-син, интервю на Деян Статулов, Kultura.bg, бр. 3 (2966), Март 2020

Български актьори и актриси
Деца актьори
Български сценаристи
Български режисьори
Родени в София